Guglielmo II (...-928) – vescovo di Torino
 Guglielmo II d'Assia (1469-1509) – langravio della Bassa d'Assia dal 1493 e langravio dell'Alta d'Assia dal 1500
 Guglielmo II di Baviera-Straubing (Guglielmo VI d'Olanda, Guglielmo IV di Hainaut e Guglielmo V di Zelanda, 1365-1417) – Duca di Baviera-Straubing e Conte d'Olanda, Hainaut e di Zelanda dal 1404
 Guglielmo II di Borgogna (1075-1125) – conte della Franca Contea di Borgogna e conte di Mâcon
 Guglielmo II di Dampierre (1196-1231) – signore di Dampierre dal 1216 alla sua morte
 Guglielmo II d'Inghilterra (... – 1100) – re d'Inghilterra dal 1087 al 1100, con poteri anche su Scozia, Galles e Normandia
 Guglielmo II di Germania (1859-1941) – Imperatore tedesco e ultimo re di Prussia dal 1888 al 1918
 Guglielmo II di Massa (Guglielmo II Salusio V) (1214/1217-1244/1254) – Giudice di Cagliari dal 1232
 Guglielmo II del Monferrato (... – 961) – co-marchese del Monferrato
 Guglielmo II dei Paesi Bassi (1792-1849) – re dei Paesi Bassi e Granduca del Lussemburgo dal 1840 alla morte
 Guglielmo II di Provenza (982 circa – 1018) – conte di Provenza dal 993 alla sua morte
 Guglielmo II di Puglia (1095-1127) – Duca di Puglia e Calabria dal 1111 al 1127
 Guglielmo II di Scozia (Guglielmo III d'Inghilterra, 1650-1702) – Principe d'Orange, Conte di Nassau dalla sua nascita, Statolder delle Province Unite dal 1672, re d'Inghilterra e d'Irlanda dal 1689 e re di Scozia dal 1689, in tutti i casi fino alla morte
 Guglielmo II di Sicilia (1153-1189), discendente della famiglia degli Altavilla, fu Re di Sicilia dal 1166 alla morte; era figlio di Guglielmo I il Malo e di Margherita di Navarra
 Guglielmo II di Villehardouin (... – 1278) – Principe di Acaia
 Guglielmo II di Württemberg (1848-1921) – re di Württemberg dal 1891 fino al 1918